Zucchero – nome comune del saccarosio
 Zuccheri – classe di composti chimici chiamati anche "glucidi" o "carboidrati" (da idrati di carbonio) o "saccaridi"
 Zucchero – pseudonimo del cantautore Adelmo Fornaciari

Musica 
 Zucchero/Nostalgia – singolo di Rita Pavone del 1969
 Zucchero/Piccola arancia – singolo dei Dik Dik del 1969
 Zucchero – singolo di Eugenio Finardi del 1977
 Zucchero – album di Zucchero Fornaciari del 1991

Altro
 Monte Zucchero – montagna delle Alpi Ticinesi e del Verbano nelle Alpi Lepontine nel Canton Ticino (Svizzera)
 Zucchero (Le sucre) – film diretto da Jacques Rouffio del 1978